Dies ist die Liste der Bürgermeister der Gemeinde Urk in der niederländischen Provinz Flevoland.

Legende

Einzelnachweise 

!
Urk